Rastinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rastinsaari (ö i Kemi-Torneå), Lappland, 
 Rastinsaari (ö i Näkkäläjärvi, Enontekis), ö, Lappland, Tunturi-Lappi,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar